

Patronyme 

 Arthur Le Duc (1848-1918), sculpteur français.
 Erwan Le Duc (1977-), réalisateur et scénariste français. 
 Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte français.
 Gabriel Le Duc (1630-1696), architecte français.
 Gwenaël Le Duc (1951-2006), historien médiéviste français.
 Simon Le Duc (1742-1777), violoniste et compositeur français.
 Lê Đức Thọ (1911-1990), homme politique et militaire vietnamien.

Toponyme 

 Aignay-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.
 Anzy-le-Duc, commune française de Saône-et-Loire.
 Arnay-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.
 Bar-le-Duc, commune française de la Meuse.
 Bois-le-Duc, ville des Pays-Bas.
 Champ-le-Duc, commune française des Vosges.
 Châtillon-le-Duc, commune française du Doubs.
 Lucenay-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.
 Maisey-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.
 Saulx-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.
 Villiers-le-Duc, commune française de la Côte-d'Or.

Littérature 
 Le Duc, un roman publié en 2020 et rédigé par Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Patronyme français